Neosho ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Neosho (Missouri)
 Neosho (Wisconsin)
 Neosho Falls
 Neosho Rapids

Schiffe:
 USS Neosho (AO-23)

Fließgewässer:
 Neosho River, in Kansas und Oklahoma

Siehe auch:
 Neosho County
 Neosho Township
 Neosho Municipal Golf Course